een deel van de Noordzee voor de kust van Kent; zie Downs (Noordzee)
 plaatsen in de VS:
 Downs (Illinois)
 Downs (Kansas)

Zie ook 
 The Downs (doorverwijspagina)